Олијан има више значења:
 Олијан (Њујорк)
 Олијан (Мисури)